

Pessoas
 William Herschel (1738-1822) - um astrónomo britânico a quem se atribui a descoberta do planeta Urano
 Caroline Lucretia Herschel (1750-1848) - astrónoma britânica, irmã de William Herschel.
 John Frederick William Herschel (1792-1871) - um astrónomo britânico, filho de Sir William Herschel.
 Alexander Stewart Herschel (1836-1907) - astrónomo britânico, filho de John Herschel e neto de William Herschel.
 William James Herschel (1833-1918) - alto funcionário dos Serviços Administrativos britânicos,filho de John Herschel e neto de Sir William Herschel.

Outros
2000 Herschel - um asteróide da cintura principal
Herschel (cratera) - uma cratera de impacto marciana
Sonda Herschel - uma sonda da Agência Espacial Europeia
Telescópio William Herschel - telescópio situado nas Ilhas Canárias
Herschel Pinkus Yerucham Krustofski - personagem de ficção da série animada Os Simpsons, mais conhecido por "Krusty, o Palhaço".

Desambiguação